Jorge Navarro (La Pobla de Vallbona, 3 februari 1996) is een Spaans motorcoureur.

Carrière
Navarro begon zijn carrière in verschillende minibike- en Junior-kampioenschappen voordat hij in 2012 zijn debuut maakte in het Spaanse kampioenschap en op een Honda als twaalfde eindigde. Dat jaar maakte hij ook zijn debuut in de Moto3-klasse van het wereldkampioenschap wegrace op een Honda tijdens de Grand Prix van Aragón met een wildcard, maar finishte de race niet.

In 2013 werd Navarro zesde in het Spaanse kampioenschap met podiumplaatsen op het Motorland Aragón en het Circuito de Albacete. Tevens reed hij dat jaar voor MIR Racing in twee races van het wereldkampioenschap Moto3, waarbij hij in Jerez uitviel, maar in Valencia 22e werd.

In 2014 werd Navarro achter Fabio Quartararo tweede in het FIM CEV Moto3-kampioenschap en behaalde verschillende podiumplaatsen, inclusief zijn eerste overwinning in Albacete. Later dat seizoen maakte hij zijn fulltimedebuut in de Moto3-klasse als vervanger van Livio Loi bij het Marc VDS Racing Team, waarbij hij op een Kalex KTM uitkwam. Hij eindigde regelmatig in de punten en sloot het jaar af als 23e in de eindstand met 11 punten.

In 2015 reed Navarro zijn eerste volledige seizoen in het wereldkampioenschap Moto3 en reed naast zijn voormalige rivaal Quartararo op een Honda. Hij startte het jaar voorzichtig, maar tegen het eind van het seizoen behaalde hij vier podiumplaatsen tijdens de races in Aragón, Japan, Maleisië en Valencia. Mede hierdoor versloeg hij zijn teamgenoot, die het grootste deel van de tweede helft van het jaar geblesseerd was, en werd hij zevende in het kampioenschap met 157 punten.

In 2016 kende Navarro een sterke start van het seizoen met podiumplaatsen in Argentinië, Texas en Frankrijk. Tijdens de Grand Prix van Catalonië behaalde hij zijn eerste overwinning in het wereldkampioenschap.

In 2018 rijdt Navarro zijn eerste volledige seizoen in Moto2 bij het Federal Oil Gresini Moto2-team.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Spaans motorcoureur